Koncepce či koncept je záměr, myšlenka nebo návrh. Dále může označovat: 

psychologie
 koncepce sociálního chování – odborný pojem z psychologie, srov. článek Konceptualizace

technika
 technická koncepce – základní pojetí technického díla
 Koncepce Tatra
 automobilový koncept

kniha
 Koncept kontinua

biologie
 synonymum pro početí nebo oplodnění – splynutí samčí a samičí buňky 
 antikoncepce – metody a prostředky k zabránění těhotenství

Externí odkazy